Papa Niccolò I – 105º papa della Chiesa cattolica
 Niccolò I Malatesta – è stato un condottiero italiano
 Niccolò I Ludovisi – fu signore di Gesualdo e principe di Piombino